

Patronymes 
Semak (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Semak (né en 1966), joueur de hockey sur glace russe ;
 Sergueï Semak (né en 1976), footballeur russe.

Patronyme russe